Scărița poate desemna:
 un oscior cu rol auditiv din ureche - termen anatomic
 Scăriță, un inel cu fund plat legat de o curea de piele care atârnă de fiecare parte a șeii unui cal, în călărie.